Sweepstakes bezeichnet 
 Rennen, z. B. All Alaska Sweepstakes
davon abgeleitet ein lotterieähnliches Glücksspiel, meist im Zusammenhang mit Pferderennen siehe Sweepstakes (Lotterie),
 Sweepstakes (Schiff), Schiffswrack im Fathom Five National Marine Park
 Ford Sweepstakes, Rennwagen